Спортивные сооружения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года  расположены в двух кластерах: прибрежном и горном. Оба кластера находятся в Адлерском районе города Сочи. Прибрежный кластер находится в Имеретинской низменности и представляет собой совокупность спортивных сооружений, а также других объектов, предназначенных для проведения олимпийских игр. Горный кластер расположен примерно в 40 километрах от Имеретинской низменности в горах, в районе Красной Поляны.

Прибрежный кластер 
Центральным объектом прибрежного кластера является Олимпийский парк. Он объединяет все спортивные объекты, парковую зону и объекты инфраструктуры. Впервые в истории зимних Олимпийских и Паралимпийских игр все ледовые арены находятся в шаговой доступности друг от друга. Одновременно в парке могут находиться около 75 тыс. посетителей. Помимо спортивных сооружений, на которых прошли олимпийские состязания, в прибрежном кластере расположены две тренировочные арены: одна для фигурного катания и шорт-трека с двумя ледовыми полями, вторая — тренировочная арена для хоккея, также с двумя ледовыми полями.

Горный кластер

Использование инновационных технологий
Все ключевые объекты Сочи-2014 оснащены системами мониторинга строительных конструкций и инженерных систем, разработанными НПО «Содис» (в настоящее время ООО  «Содис Лаб»). Использование технологий позволило обеспечить непрерывный контроль состояния олимпийских объектов, своевременное обнаружение дефектов в период возведения конструкций, возможность оценки влияния природных и техногенных факторов на состояние конструкций (во время строительства Малой ледовой арены системой мониторинга конструкций зафиксированы данные трёх землетрясений, использованные впоследствии для анализа состояния конструкций), тем самым гарантировав высокий уровень безопасности спортивных объектов и Олимпиады Сочи-2014 в целом..

Примечания 

 
2014
Списки спортивных сооружений России